Световното първенство по футбол 2022 се провежда в Катар. Започва на 20 ноември 2022г. и свършва на 18 декември същата година. Финалът се играе между Аржентина(с капитан Лионел Меси) и Франция(с капитан Юго Лорис), като Аржентина става шампион, за първи път през 21.век и за първи път от 1986г. насам.

На 2 декември 2010 г. тази държава е избрана за организатор на първенството пред Австралия, САЩ, Южна Корея и Япония. Това е първият финален турнир за световната купа, който се провежда в арабския свят и в страна с мюсюлманско мнозинство. Това е и второто световно първенство, което се провежда изцяло в Азия след турнира през 2002 г. в Южна Корея и Япония (на световното в Русия имаше мачове и в Екатеринбург, който се намира в Азия). Този турнир е последният, който включва 32 отбора, а за 2026 г. се планира да се състезават 48 отбора.

За първи път световното първенство не се провежда през май, юни или юли. Турнирът е насрочен за края на ноември до средата на декември.  Той се играе в съкратен срок от 28 дни, като финалът е определен за 18 декември 2022 г., на който ден е и националният празник на Катар. 

По време на надпреварата са постигнати редица рекорди. Със своите 172 гола, първенството става най-резултатното в историята. Лионел Меси се превръща във футболистът с най-много мачове на световни финали. Това е най-скъпата надпревара (с похарчени над 220 млрд. щ.д.) и най-гледаната, както пред екраните, така и по стадионите. За първи път изцяло дамска съдийска тройка ръководи мач от Световно първенство по футбол за мъже. 

Обвинения за корупция са отправени във връзка с това как Катар спечелва правото да бъде домакин на събитието. Вътрешното разследване и доклад на ФИФА оневиняват Катар, но главният разследващ Майкъл Дж. Гарсия охарактеризира доклада на ФИФА за своето разследване като „материално непълен и погрешен“.  На 27 май 2015 г. швейцарски федерални прокурори започват разследване за корупция и пране на пари, свързани с определянето на домакинството на Световните купи през 2018 и 2022 година.

Избиране на домакин 
Процедурата за кандидатстване за домакинството на Световното първенство по футбол от 2018 и 2022 г. започва през януари 2009 г., а националните асоциации трябва да заявят своя интерес до 2 февруари 2009 г.  Първоначално са регистрирани 11 оферти за Световната купа на ФИФА през 2018 г., но по-късно Мексико се оттегля. , а кандидатурата на Индонезия е отхвърлена от ФИФА през февруари 2010 г., след като Индонезийската футболна асоциация не представя писмо с държавна гаранция за подкрепа на кандидатурата. 

В крайна сметка има пет оферти за Световната купа на ФИФА за 2022: Австралия, Япония, Катар, Южна Корея и Съединените щати. Двадесет и двамата членове на Изпълнителния комитет на ФИФА се събират в Цюрих на 2 декември 2010 г., за да гласуват за избор на домакините и на двата турнира.  Двама членове на изпълнителната комисия на ФИФА са лишени от правото да гласуват във връзка с твърдения за корупция по отношение на гласуването им. Решението е Световното първенство по футбол да се проведе в Катар през 2022 година. Катар е най-малката страна, домакин на Световно първенство, следващата по-голяма по площ е Швейцария, домакин на Световното първенство по футбол през 1954 г., която е повече от три пъти по-голяма от Катар.

Изборът на Катар предизвиква редица реакции на неодобрение, като се стигна до множество разследвания около методиката, с която са си послужили от арабската страна, за да се сдобият с правата за домакинство на Мондиал 2022. В крайна сметка се решава шампионатът да се проведе по план, а цялата организация на първенството възлиза на колосалните 220 милиарда долара

Резултати от гласуването (нужно мнозинство от 12 гласа)

Възможно разширяване 
На 12 април 2018 г. КОНМЕБОЛ поиска ФИФА да разшири Световното първенство за 2022 от 32 на 48 отбора, четири години преди Световното първенство по футбол през 2026, както първоначално беше планирано. Президентът на ФИФА Джани Инфантино изразява желание да разгледа искането.  Въпреки това, конгресът на ФИФА отхвърля искането малко преди началото на Световното първенство по футбол през 2018.

Квалификации 
Националният отбор на Катар получава правото да участва на първенството в качеството си на отбор домакин, а останалите финалисти се определят с квалификационен цикъл. Катар не е участвал на световни първенства. Отборът дебютира на Световно първенство по футбол в домакинския си турнир.

Класирани отбори 

1 от 1960 до 1988 Германия участва като ФРГ
2 от 1930 до 2002 Сърбия участва като Югославия, а от 2002 до 2006 като Сърбия и Черна гора

Градове и стадиони 
Предложени са седем града, в които да се провеждат футболни срещи – Ал-Уакра, Ал-Кор, Ал-Раян, Аш-Шамал, Доха, Лусаил и Ум Салал.

Рефери 
На 19 май 2022 г. ФИФА обявява списъка с 36 рефери, 69 асистент-рефери и 24 видео асистент-рефери за турнира. От 36-те рефери ФИФА включва по двама от Аржентина, Бразилия, Англия и Франция. 

За първи път са определени жени рефери да ръководят мачове на голям турнир за мъже. Стефани Фрапарт от Франция, Салима Мукансанга от Руанда и Йошими Ямашита от Япония стават първите жени рефери, назначени на Световно първенство за мъже.  Към тях се присъединяват и три жени асистент-рефери, също първи. Фрапарт наблюдава финала на Световното първенство по футбол за жени през 2019 г.

Символика

Лого 
Логото на Мондиал 2022 е лента, символизираща безкрайността и хармонията, както и формата на пясъчните дюни. Лентата изобразява традиционни арабски орнаменти. В логото можете да се видят числата 2 и 0 (свързани с годината на събитието). То е изобразено в цветовете на катарското знаме и традиционно бяло арабско облекло. Надписът Катар 2022 е стилизиран като арабски.

Талисман 
Талисманът е представен на церемонията по жребия за финалния етап на Световното първенство по футбол на 30 март 2022 г. Той е бял, напомнящ на традиционното арабско облекло – кандура с гапия, летящ килим, наречен La'ib (на арабски لاعب‎ – „играч“). Според описанието на уебсайта на ФИФА, La'ib идва от „паралелна вселена от талисмани, които не могат да бъдат описани“. Освен това La'ib е представен като „предприемчив, весел и любопитен“.

Топка 
Официалната топка за мача, „Al Rihla“, е представена също на 30 март 2022 г. Тя е вдъхновена главно от културата, архитектурата, емблематичните лодки и знамето на Катар. На арабски език думата Al Rihla (الْرِّحْلَة – ar-riḥla) означава „пътуването“. Топката е проектирана с приоритет на устойчивостта, което я прави първата официална мач топка, създадена с лепила и мастила на водна основа. Тъй като „играта става по-бърза“ и „ускорена“, Adidas използва някои нови функции, позволяващи да се осигури скорост и да се подобри точността на топката.

Жребий за групите 
Финалното теглене се провежда в изложбения и конгресен център на Доха в Доха, Катар  на 1 април 2022 г.  от 19:00 ч. UTC+3, преди завършването на квалификацията. Двамата победители в плейофите между конфедерациите и победителят в Път А на плейофите на УЕФА не бяха известни по време на тегленето.  Тегленето е посетено от 2000 гости и се ръководи от Карли Лойд, Джърмейн Дженас и Саманта Джонсън, подпомагани от хора като Кафу (Бразилия), Лотар Матеус (Германия), Адел Ахмед Малала (Катар), Али Даеи (Иран), Бора Милутинович (Сърбия/Мексико), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Раба Маджер (Алжир) и Тим Кейхил (Австралия).

За жребия 32-та отбора са разпределени в четири урни въз основа на Световната класация на ФИФА за мъже от 31 март 2022 г.  Първата урна включва домакините Катар (които са автоматично определени на позиция А1) и най-добрите седем отбора в класацията. Урна 2 съдържа следващите 8 отбора, а урна 3 – осемте отбора след тях по рейтинг. Урна 4 съдържа петте най-ниско класирани отбора, заедно с резервните места за двата победителя в междуконфедерационните плейофи и победителя в Път А на УЕФА. 

А – Победител в плейофа Път А на УЕФА, отборът не е определен по време на жребия.
Б – Победител в плейофа КОНКАКАФ срещу ОФК, отборът не е определен по време на жребия.
В – Победител в плейофа AФК срещу КОНМЕБОЛ, отборът не е определен по време на жребия.

Отбори от една и съща конфедерация не могат да бъдат включени в една и съща група, с изключение на отборите на УЕФА, от които трябва да има поне един и не повече от двама в група. Този принцип се прилага и за отборите-заместители, като ограниченията се прилагат въз основа на конфедерацията на двамата потенциални победители от всеки плейоф. Тегленето започва с урна 1 и завършва с урна 4, като всеки избран отбор се разпределя в първата налична група по азбучен ред. След това позицията на отбора в групата ще бъде изтеглена (за целите на графика на мачовете), като отборите от урна 1 автоматично се изтеглят на позиция 1 от всяка група.

Мачове 
Графикът за мачовете е обявен на 15 юли 2020 г. в централата на ФИФА в Цюрих. Мачът на откриването се играе на 20 ноември 2022 г. от 18:00 ч. българско време. Мачовете от груповата фаза се играят между 12:00 и 21:00 ч. българско време. Срещите от елиминационната фаза започват в 17:00 и 21:00 часа българско време. Мачът за третото място се играе на 17 декември 2022 г. от 17:00 ч. българско време. Финалът на 18 декември 2022 г. се играе на националния стадион „Лусаил“ от 17:00 ч. българско време.

По време на световното първенство часовата зона на България е UTC+2 (зимно часово време), докато тази в Катар е UTC+3 (стандартно време). Всички часове по-долу са в българско време.

Групова фаза 
Първите два отбора от всяка група продължават в осминафиналната фаза. Класирането на отборите се определя по следния критерий:

 точките спечелени от мачовете в групите.
 голова разлика от всички мачове в групите.
 вкарани голове в груповата фаза.

Ако два или повече отбора са с еднакви показатели от първите три показателя, класирането им се определя по следния начин:

 спечелени точки в мачовете между отборите с равни показатели.
 голова разлика в мачовете между отборите с равни показатели.
 вкарани голове в мачовете между отборите с равни показатели.
 точки спечелени в класицията за феърплей:
 първи жълт картон: минус 1 точка
 индиректен червен картон (втори жълт картон): минус 3 точки
 директен червен картон: минус 4 точки
 жълт картон и директен червен картон: минус 5 точки
5. теглене на жребий от ФИФА.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Елиминационна фаза

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал 

Играч на мача – Лионел Меси (Аржентина)

Световен шампион

Неофициално крайно класиране 
ФИФA не обявява официално общо класиране от финалния турнир. Таблицата може да се сортира ръчно по различни критерии. Тя съдържа всички изиграни мачове в групите и директните елиминации. Мачовете, решени с изпълнение на дузпи, се решават като равенство. Подреждането в таблицата след IV-то място е по критериите за класиране в групите.

Награди 
След завършване на турнира ФИФА връчва индивидуални и колективни награди:

Най-добри голмайстори 
Подреждането на отделните играчи се основава на критериите на ФИФA за Златната обувка, според които при равен брой голове решаващи за определяне на голмайстора са по-големият брой асистенции (голови пасове) и по-малкото игрово време. Посочени са всички голмайстори с поне три попадения. 

По 2 гола са отбелязали 20 футболисти, а по един – 84.

Идеални символични отбори

Идеалният отбор на груповата фаза 
След завършването на мачовете в групите WhoScored обявява идеалния състав от първите три мача. В него са включени играчи, които имат поне по 2 мача. Оценката след името на всеки играч е по десетобалната система.

Идеалният отбор на първенството 
ФИФА определя символичния отбор на Световното първенство по футбол, който е сформиран чрез гласуване на феновете на официалния сайт на организацията.

ФИФА публикува и алтернативен символичен отбор на световното първенство, базиран на статистически данни. 

Редица спортни издания и сайтове съставят алтернативни селекции: Opta Sports , „Sofascore“ , „WhoScored.com“ , „7sport.net“ , „Debati.bg“ , „Факти“ и др.

Особености 
За първи път световното първенство се провежда в страна с абсолютна монархия.
 За първи път от 88 години национален отбор, който досега не е участвал в надпреварата, става домакин на световното първенство по футбол. Преди това това се случва само през 1934 г., когато Световното първенство се провежда в Италия, чийто отбор тогава взема световната купа. Националният отбор на Уругвай също дебютира на световни първенства у дома, но това е първият турнир през 1930 г.
 За първи път Световното първенство се провежда една година след Европейското първенство и Летните олимпийски игри.
 От 32 отбора, класирали се за финалите, 29 са участвали в предишните два шампионата.
 За първи път в първенството няма нито един дебютант, който да се класира през квалификационния турнир . Катар се класира автоматично за първенството като домакин и е единственият дебютант в този случай, с изключение на Световните първенства през 1950 и 2014 г., където дебютанти са съответно само отборите на Англия и Босна и Херцеговина, но те се класират чрез квалификационния турнир.
 За първи път в историята на световните футболни първенства първият гол на този турнир е отбелязан от дузпа.
 За първи път в историята на световните футболни първенства отборът на страната домакин на турнира не спечелва нито една точка в груповата фаза и заема последното място.
 За първи път в историята на световните футболни първенства отбор, представляващ африканския континент и арабския свят, достига до полуфиналите на турнира.

Куриозни ситуации 
Най-резонансната забрана за феновете е ограничението за продажба на бира, въведено в последния момент. 

Освен забраната за продажба на алкохол обаче има още няколко нашумели случая. Така например, въпреки споразумението между ФИФА и Катар за използването на ЛГБТ символи, на спортистите е забранено да носят ленти с дъгово знаме и надпис OneLove. Футболната асоциация заявява, че играчите ще получават жълти картони за носене на такива ленти по време на мач. Поради това, например, Датският футболен съюз не изключва организацията да напусне ФИФА. 

ФИФА забранява носенето на костюми на кръстоносци на стадиона. ФИФА обяснява ограничението с това, че носенето на такива костюми може да бъде обидно за мюсюлманите. Преди публикуването на това ограничение двама английски фенове в подходящи костюми не са допуснати да присъстват на мача между Англия и Иран. 

В мачовете от груповия турнир са регистрирани случаи на несъответствие между броя на зрителите, присъстващи на игрите, и официалния капацитет на стадионите.

Корупционен скандал 
На 13 декември 2022 г. белгийското издание „Le Soir“ съобщава, че в рамките на обиски по делото за корупция в Европейския парламент, по време на организацията на световното първенство, са иззети 1,5 милиона евро. Парите са намерени в домовете на двама политици: бившия депутат от Европейския парламент Пиер Антонио Панцери и вицепрезидента на Европейския парламент Ева Кайли. Според разследващите политиците са получили парите за организирането на Световното първенство в Катар.

Външни препратки 
 Лого на СП по футбол 2022
 Официална страница на Световното първенство в Катар
 ФИФА за Световното първенство в Катар

Източници 

Световни първенства по футбол
Спорт в Катар